Capilé - xarope utilizado para fazer suco ou bebida alcoólica.
 Pablo Capilé - organizador cultural brasileiro.
 Capilé - gentílico de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil.
 Escola Estadual Antônia da Silveira Capilé